Иоганн Герман Клазинг (; ,  — , ) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.

Учился в Гамбурге у Антонина Рейхи, , .

Автор ораторий «Валтасар» (1825) и «Дочь Иеффая» (1827), следующих традиции Георга Фридриха Генделя, и ряда фортепианных сочинений, близких по направлению к Иоганну Непомуку Гуммелю. Опубликовал также переложения фортепианных концертов Моцарта для камерного ансамбля. Основатель (1816) одного из гамбургских музыкальных обществ. Учеником Клазинга в 1824—1827 был Эдуард Маркссен.

Память 
Именем Клазинга названа улица () в пригороде Гамбурга Аймсбюттеле.

Примечания 

Академические музыканты Германии